Hommes d'Afrique Magazine (HAM) est un magazine mensuel panafricain fondé en 2005 et édité au Maroc par la société Santia Communication Corporate. .

Ligne éditoriale 

HAM couvre toute l'Afrique et tous les sujets inhérents à l'économie et au développement. Outre ces sujets, on y trouve des commentaires et des analyses, des interviews des hommes d’État ou des personnalités du monde des affaires qui, grâce à leur action quotidienne, contribuent au développement de leur pays.

Histoire

Les origines de Hommes d'Afrique Magazine 

HAM fut fondé en 2005 par  Samirat Ntiaze après le succès de son premier magazine: Femmes d'Afrique Magazine, fondé en 2003.

La nouvelle stratégie de Hommes d'Afrique Magazine 

En , Santia Communication Corporate (SCC) a commencé à distribuer HAM dans des kiosques en France depuis Paris et souhaite s'exporter plus durablement dans toute l’Europe afin de toucher la diaspora africaine là où elle se trouve.

Notes et références

Liens 
 
  Le blog de Le Temps  
  Le site de l'Ambassade du Gabon au Maroc 
  Le site de Morocco Times 
  Cfa: Le Quantitative Easing de Draghi rend caduque la zone franc. Par François Ndengwe

Presse écrite en Afrique
Titre de presse créé en 2005
Magazine d'actualité